Narman (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Narman (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Narman